Милохори може да се отнася за
 Лъка, на гръцки Милохори, село в дем Еордея, Гърция.
 Алексово, на гръцки Милохори, село в дем Кукуш, Гърция.